Сент-Антоне́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Сент-Антонен — в департаменте Приморские Альпы;
 Сент-Антонен — в департаменте Жер.

См. также 
 Сент-Антонен (виконтство)
 Сент-Антонен-Лакальм — коммуна во Франции, департамент Тарн